Список млекопитающих России включает около 300 видов класса Млекопитающие, обитающих, или обитавших в историческое время на территории России, а также виды, интродуцированные и образующие устойчивые популяции.

Классификация и порядок таксонов в данном списке приведены в соответствии с таксономическим перечнем из  (2020), основанным на результатах молекулярно-генетических исследований.

Отряд Сирены (Sirenia)

Семейство Дюгоневые (Dugongidae) 
 Род † Морские коровы (Hydrodamalis)
 † Стеллерова корова (Hydrodamalis gigas) — истреблённый к 1768 году вид

Отряд Зайцеобразные (Lagomorpha)

Семейство Пищуховые (Ochotonidae) 
 Род Пищухи (Ochotona)
 Малая пищуха (Ochotona pusilla)
 Алтайская, или альпийская, пищуха (Ochotona alpina)
 Хэнтэйская пищуха (Ochotona hoffmanni) 
 Северная пищуха (Ochotona hyperborea)
 Монгольская пищуха (Ochotona pallasi) 
 Даурская пищуха (Ochotona dauurica)

Семейство Зайцевые (Leporidae) 
 Род Зайцы (Lepus)
 Заяц-русак (Lepus europaeus)
 Заяц-беляк (Lepus timidus)
 Заяц-толай, или заяц-песчаник, (Lepus tolai; Lepus tibetanus)
 Маньчжурский, или кустарниковый, заяц (Lepus mandshuricus)

 Род Кролики (Oryctolagus)
 Дикий кролик (Oryctolagus cuniculus)

Отряд Грызуны (Rodentia)

Семейство Бобровые (Castoridae) 

 Род Бобры (Castor)
 Обыкновенный, или речной, бобр (Castor fiber)
 Канадский бобр (Castor canadensis)

Семейство Мышовковые (Sminthidae) 
 Род Мышовки (Sicista)
 Лесная мышовка (Sicista betulina)
 Мышовка Штранда (Sicista strandi) 
 Степная мышовка (Sicista subtilis) 
 Тёмная мышовка (Sicista severtzovi) 
 Кавказская мышовка (Sicista caucasica) 
 Клухорская мышовка (Sicista kluchorica) 
 Казбегская мышовка (Sicista kazbegica) 
 Алтайская мышовка (Sicista napaea) 
 Длиннохвостая мышовка (Sicista caudata) 
 Sicista cimlanica
 Sicista loriger

Семейство Тушканчиковые (Dipodidae) 
 Род Земляные зайцы, или Тушканчики (Allactaga)
 Большой тушканчик, или земляной заяц (Allactaga major)
 Малый тушканчик, или земляной зайчик (Allactaga elater) 
 Тушканчик-прыгун, или монгольский тушканчик (Allactaga sibirica) 

 Род Тарбаганчики, или Толстохвостые тушканчики (Pygerethmus)
 Тарбаганчик (Pygeretmus pumilio)
 Род Мохноногие тушканчики (Dipus)
 Мохноногий тушканчик (Dipus sagitta) 

 Род Карликовые тушканчики (Cardiocranius)
 Пятипалый карликовый тушканчик, или кардиокраниус (Cardiocranius paradoxus) 

 Род Емуранчики (Scirtopoda)
 Обыкновенный емуранчик (Stylodipus telum; син. Scirtopoda telum)

Семейство Слепышовые (Spalacidae) 
 Род Слепыши (Spalax)
 Обыкновенный слепыш (Spalax microphthalmus)
 Слепыш гигантский (Spalax giganteus)

 Род Цокоры (Myospalax)
 Забайкальский цокор (Myospalax psilurus) 
 Маньчжурский цокор (Myospalax epsilanus) 
 Даурский цокор (Myospalax aspalax) 
 Алтайский цокор (Myospalax myospalax) 
 Цокор Арманда (Myospalax armandii)

Семейство Хомяковые (Cricetidae) 
 Род Серые хомячки (Cricetulus)
 Серый хомячок (Cricetulus migratorius) 
 Барабинский, или даурский, хомячок (Cricetulus barabensis) 
 Забайкальский хомячок (Cricetulus pseudogriseus), иногда рассматривается в составе Cricetulus barabensis
 Длиннохвостый хомячок (Cricetulus longicaudatus) 

 Род Мохноногие хомячки (Phodopus)
 Хомячок Роборовского (Phodopus roborovskii)
 Джунгарский хомячок (Phodopus sungorus)
 Хомячок Кэмпбелла (Phodopus campbelli)

 Род Крысовидные хомячки (Tscherskia)
 Крысовидный хомячок (Tscherskia triton)

 Род Эверсманновы хомячки (Allocricetulus)
 Хомячок Эверсманна (Allocricetulus eversmanni)
 Монгольский хомячок (Allocricetulus curtatus) 

 Род Средние хомяки (Mesocricetus)
 Предкавказский хомяк, или хомяк Радде (Mesocricetus raddei) 
 Малоазийский хомяк, или хомяк Брандта (Mesocricetus brandti) 

 Род Обыкновенные хомяки (Cricetus)
 Обыкновенный хомяк (Cricetus cricetus)

 Род Слепушонки (Ellobius)
 Обыкновенная слепушонка (Ellobius talpinus) 
 Восточная слепушонка (Ellobius tancrei) 

 Род Лесные лемминги (Myopus)
 Лесной лемминг (Myopus schisticolor)

 Род Настоящие лемминги (Lemmus)
 Амурский лемминг (Lemmus amurensis) 
 Сибирский, или обский, лемминг (Lemmus sibiricus)
 Желтобрюхий, или бурый, лемминг (Lemmus trimucronatus) 
 Норвежский лемминг (Lemmus lemmus) 

 Род Прометеевы полёвки (Prometheomys)
 Прометеева полёвка (Prometheomys schaposchnikovi)

 Род Лесные полёвки (Myodes)
 Красно-серая полёвка (Myodes rufocanus; син. Clethrionomys rufocanus) 
 Шикотанская полёвка (Myodes sikotanensis; син. Clethrionomys sikotanensis) 
 Рыжая, или рыжая европейская, полёвка (Myodes glareolus; син. Clethrionomys glareolus)
 Красная, или сибирская красная, полёвка (Myodes rutilus; син. Clethrionomys rutilus) 
 Myodes rex<ref>,  and . New species of Red-Backed Vole (Mammalia: Rodentia: Cricetidae) in fauna of Russia: Molecular and morphologic evidences . Proceedings of the Zoological Institute RAS, Vol. 313, No. 1, 2009, рр. 3–9</ref>

 Род Скальные полёвки (Alticola)
 Тувинская полёвка (Alticola tuvinicus) 
 Ольхонская полёвка (Alticola olchonensis) , ранее рассматривалась в составе серебристой полёвки
 Хангайская полёвка (Alticola semicanus) , ранее рассматривалась в составе серебристой полёвки
 Гобийская полёвка (Alticola barakshin) 
 Плоскочерепная полёвка (Alticola strelzowi) 
 Большеухая полёвка (Alticola macrotis) 
 Лемминговая полёвка (Alticola lemminus)

 Род Копытные лемминги (Dicrostonyx)
 Копытный лемминг (Dicrostonyx torquatus)
 Лемминг Виноградова (Dicrostonyx vinogradovi)

 Род Степные пеструшки (Lagurus)
 Степная пеструшка (Lagurus lagurus)

 Род Ондатры (Ondatra)

 Ондатра (Ondatra zibethicus)

 Род Водяные полёвки (Arvicola)
 Водяная полёвка (Arvicola terrestris)

 Род Полёвки Брандта (Lasiopodomys)
 Полёвка Брандта (Lasiopodomys brandti) 
 Китайская полёвка (Lasiopodomys mandarinus) 

 Род Снеговые полёвки (Chionomus)
 Снеговая полёвка (Chionomys nivalis) 
 Гудаурская полёвка (Chionomys gud) 
 Малоазийская полёвка, или полёвка Роберта (Chionomys roberti) 

 Род Серые полёвки (Microtus)

 Подземная полёвка (Microtus subterraneus; син. Pitymys subterraneus) 
 Дагестанская полёвка (Microtus daghestanicus; син. Pitymys daghestanicus) 
 Полёвка Назарова (Microtus nasarovi; син. Pitymys nasarovi) 
 Кустарниковая полёвка (Microtus majori; син. Pitymys majori) 
 Общественная полёвка (Microtus socialis) 
 Полёвка-экономка (Microtus oeconomus)
 Унгурская полёвка, или полёвка Максимовича (Microtus maximowichi) 
 Муйская полёвка (Microtus mujanensis) 
 Большая, или дальневоссточная, полёвка (Microtus fortis) 
 Эворонская полёвка (Microtus evoronensis) 
 Сахалинская полёвка (Microtus sachalinensis) 
 Монгольская полёвка (Microtus mongolicus) 
 Полёвка Миддендорфа (Microtus middendorffi; син. Microtus hyperboreus) 
 Узкочерепная, или стадная, полёвка (Microtus gregalis) 
 Тёмная, или пашенная, полёвка (Microtus agrestis)
 Обыкновенная полёвка (Microtus arvalis)
 Восточноевропейская полёвка (Microtus rossiaemeridionalis; син. Microtus epiroticus) 

 Семейство Мышиные (Muridae) 
 Род Мыши-малютки (Micromys)
 Мышь-малютка (Micromys minutus)

 Род Восточные мыши (Apodemus)
 Полевая мышь (Apodemus agrarius) 
 Восточноазиатская, или восточноазиатская лесная, мышь (Apodemus peninsulae) 
 Японская, или красная, мышь (Apodemus speciosus) 

 Род Лесные мыши (Sylvaemus)
 Лесная, малая лесная, мышь (Sylvaemus uralensis)
 Европейская мышь (Sylvaemus sylvaticus) 
 Северокавказская мышь (Sylvaemus ponticus) 
 Желтобрюхая, или желтобрюхая лесная, мышь (Sylvaemus fulvipectus) 
 Желтогорлая мышь (Sylvaemus flavicollis; син. Apodemus flavicollis)

 Род Малые песчанки (Meriones)
 Тамарисковая, или гребенчуковая, песчанка (Meriones tamariscinus) 
 Полуденная песчанка (Meriones meridianus)
 Когтистая, или монгольская, песчанка (Meriones unguiculatus)

 Род Домовые мыши (Mus)
 Домовая мышь (Mus musculus; син. Mus domesticus)
 Курганчиковая мышь (Mus spicilegus; син. Mus hortulanus)

 Род Крысы (Rattus)
 Серая крыса (Rattus norvegicus)
 Чёрная крыса (Rattus rattus)

 Семейство Беличьи (Sciuridae) 

 Род Летяги (Pteromys)
 Обыкновенная летяга (Pteromys volans)

 Род Белки (Sciurus)
 Обыкновенная белка (Sciurus vulgaris)

 Род Eutamias 
 Азиатский бурундук (Eutamias sibiricus)

 Род Суслики (Spermophilus)
 Жёлтый суслик, или суслик-песчаник (Spermophilus fulvus)
 Рыжеватый, или большой, суслик (Spermophilus major)
 Краснощёкий суслик (Spermophilus erythrogenys)
 Малый суслик (Spermophilus pygmaeus)
 Кавказский суслик (Spermophilus musicus)
 Даурский суслик (Spermophilus dauricus)
 Крапчатый суслик (Spermophilus suslicus)

 Род Трансберингийские суслики (Urocitellus)
 Американский, или берингийский, суслик (Urocitellus parryii)
 Длиннохвостый суслик (Urocitellus undulatus)

 Род Сурки (Marmota)
 Сурок-байбак, или степной сурок (Marmota bobak)
 Серый, или алтайский, сурок (Marmota baibacina)
 Сурок-тарбаган, или монгольский сурок (Marmota sibirica)
 Камчатский, или черношапочный, сурок (Marmota camtschatica)

 Семейство Соневые (Gliridae) 

 Род Орешниковые сони (Muscardinus)
 Орешниковая соня (Muscardinus avellanarius)

 Род Лесные сони (Dryomys)
 Лесная соня (Dryomys nitedula)

 Род Садовые сони (Eliomys)
 Садовая соня (Eliomys quercinus)

 Род Сони-полчки (Glis)
 Соня-полчок (Glis glis, син. Myoxus glis)

 Отряд Насекомоядные (Eulipotyphla) 

 Семейство Ежовые (Erinaceidae) 

 Род Обыкновенные ежи (Erinaceus)
 Обыкновенный, или европейский, ёж (Erinaceus europaeus)
 Белогрудый, или белобрюхий, или восточноевропейский, ёж (Erinaceus concolor)
 Амурский, или дальневосточный, ёж (Erinaceus amurensis)
 Даурский ёж (Erinaceus dauuricus)

 Род Ушастые ежи (Hemiechinus)
 Ушастый ёж (Hemiechinus auritus)

 Семейство Землеройковые (Soricidae) 
 Род Белозубки (Crocidura)
 Малая белозубка (Crocidura suaveolens)
 Длиннохвостая белозубка (Crocidura gueldenstaedti) 
 Сибирская белозубка (Crocidura sibirica) 
 Белобрюхая белозубка (Crocidura leucodon) 
 Уссурийская, или большая, белозубка (Crocidura lasiura) 
 Маньчжурская белозубка (Crocidura shantungensis)
 Род Путораки (Diplomesodon)
 Пегий путорак (Diplomesodon pulchellum)

 Род Бурозубки (Sorex)
 Гигантская бурозубка (Sorex mirabilis)
 Малая бурозубка (Sorex minutus)
 Бурозубка Волнухина (Sorex volnuchini) 
 Дальневосточная бурозубка или тонконосая бурозубка (Sorex gracillimus) 
 Средняя бурозубка (Sorex caecutiens) 
 Плоскочерепная бурозубка (Sorex roboratus) 
 Равнозубая бурозубка (Sorex isodon) 
 Бурозубка Радде (Sorex raddei) 
 Обыкновенная бурозубка (Sorex araneus)
 Кавказская бурозубка, или бурозубка Сатунина (Sorex satunini) 
 Тундряная бурозубка (Sorex tundrensis) 
 Крупнозубая, или тёмнозубая, или тёмнолапая, бурозубка (Sorex daphaenodon) 
 Крошечная бурозубка, или бурозубка Черского (Sorex minutissimus; син.Sorex tscherskii)
 Камчатская бурозубка (Sorex camtschatica) 
 Парамуширская бурозубка (Sorex leucogaster) 
 Бурозубка Портенко, или берингийская бурозубка (Sorex portenkoi) 
 Когтистая бурозубка (Sorex unguiculatus) 

 Род Куторы (Neomys)
 Малая кутора (Neomys anomalus)
 Обыкновенная, или водяная, кутора (Neomys fodiens)
 Кутора Шелковникова (Neomys schelkovnikovi)

 Семейство Кротовые (Talpidae) 

 Род Обыкновенные кроты (Talpa)
 Европейский, или обыкновенный, крот (Talpa europaea)
 Кавказский крот (Talpa caucasica)
 Малый крот (Talpa levantis; син. Talpa minima, Talpa coeca levantis)
 Сибирский, или алтайский, крот (Talpa altaica)

 Род Могеры (Mogera)
 Уссурийская, или большая, могера, или уссурийский крот (Mogera robusta)

 Род Русские выхухоли (Desmana)
 Русская выхухоль (Desmana moschata)

 Отряд Рукокрылые (Chiroptera) 

 Семейство Подковоносые (Rhinolophidae) 
 Род Подковоносы (Rhinolophus)
 Подковонос Мегели (Rhinolophus mehelyi) 
 Южный подковонос (Rhinolophus euryale) 
 Большой подковонос (Rhinolophus ferrumequinum)
 Малый подковонос (Rhinolophus hipposideros) 

 Семейство Гладконосые (Vespertilionidae) 

 Род Ночницы (Myotis)
 Длинноухая ночница (Myotis bechsteini)
 Ночница Наттерера, или реснитчатая ночница (Myotis nattereri)
 Остроухая ночница (Myotis blythi; син. Myotis oxygnathus)
 Амурская ночница (Myotis bombinus)
 Трёхцветная ночница (Myotis emarginatus)
 Длиннохвостая ночница (Myotis frater)
 Усатая ночница (Myotis mystacinus)
 Малоазийская ночница (Myotis aurascens) 
 Ночница Брандта (Myotis brandti)
 Ночница Иконникова (Myotis ikonnikovi) 
 Водяная ночница, или ночница Добантона (Myotis daubentoni; син. Myotis abei)
 Длиннопалая ночница (Myotis macrodactylus) 
 Прудовая ночница (Myotis dasycneme)

 Род Широкоушки (Barbastella)
 Европейская широкоушка (Barbastella barbastellus)
 Азиатская широкоушка (Barbastella leucomelas) 

 Род Ушаны (Plecotus)
 Бурый ушан (Plecotus auritus)
 Серый ушан (Plecotus austriacus)

 Род Вечерницы (Nyctalus)
 Рыжая вечерница (Nyctalus noctula)
 Гигантская вечерница (Nyctalus lasiopterus)
 Малая вечерница (Nyctalus leisleri)
 Восточная вечерница (Nyctalus aviator) 

 Род Нетопыри (Pipistrellus)
 Нетопырь-карлик (Pipistrellus pipistrellus)
 Лесной нетопырь, или нетопырь Натузиуса (Pipistrellus nathusii)
 Средиземный, или средиземноморский нетопырь, или нетопырь Куля (Pipistrellus kuhli)
 Восточный нетопырь (Pipistrellus abramus)

 Род Кожановидные нетопыри (Hypsugo)
 Кожановидный нетопырь (Hypsugo savii) 

 Род Кожаны (Eptesicus)
 Северный кожанок (Eptesicus nilssoni)
 Гобийский кожанок (Eptesicus gobiensis) 
 Кожанок Бобринского (Eptesicus bobrinskoi) 
 Поздний кожан (Eptesicus serotinus)
 Пустынный кожан (Eptesicus bottae) 

 Род Двухцветные кожаны (Vespertilio)
 Двухцветный кожан (Vespertilio murinus)
 Восточный кожан (Vespertilio superans) 

 Род Трубконосы (Murina)
 Уссурийский, или малый, трубконос (Murina ussuriensis) 
 Сибирский, или большой, трубконос (Murina leucogaster) 

 Род Длиннокрылы (Miniopterus)
 Обыкновенный длиннокрыл — (Miniopterus schreibersi)

 Род Складчатогубы (Tadarida)
 Широкоухий складчатогуб — (Tadarida teniotis) 

 Отряд Китопарнокопытные (Cetartiodactyla) 

 Семейство Гладкие киты (Balaenidae) 
 Род Гренландские киты (Balaena)
 Гренландский кит (Balaena mysticetus)

 Род Южные киты (Eubalaena)
 Северный гладкий кит (Eubalaena glacialis)
 Японский кит (Eubalaena japonica)

 Семейство Полосатиковые (Balaenopteridae) 

 Род Киты-полосатики (Balaenoptera)
 Финвал, или сельдяной кит (Balaenoptera physalus)
 Синий, или голубой, кит (Balaenoptera musculus, или Rorqualus musculus)
 Сейвал, сайдяной, или ивасёвый, кит (Balaenoptera borealis, или Rorqualus borealis)
 Малый, или остромордый, полосатик (Balaenoptera acutorostrata, или Pterobalaena acutorostrata)

 Род Серые киты (Eschrichtius)
 Серый кит (Eschrichtius robustus; син. Eschrichtius gibbosus)

 Род Горбатые киты (Megaptera)
 Кит-горбач, или горбатый кит (Megaptera novaeangliae)

 Семейство Кашалотовые (Physeteridae) 
 Род Кашалоты (Physeter)
 Кашалот (Physeter macrocephalus; син. Physeter catodon)

 Семейство Карликовые кашалоты (Kogiidae) 
 Род Карликовые кашалоты (Kogia)
 Карликовый кашалот (Kogia breviceps)

 Семейство Клюворылые (Ziphiidae) 
 Род Клюворылы (Ziphius)
 Клюворыл (Ziphius cavirostris) 

 Род Ремнезубы (Mesoplodon)
 Командорский ремнезуб (Mesoplodon stejnegeri) 

 Род Плавуны (Berardius)
 Плавун (Berardius bairdii) 

 Род Бутылконосы (Hyperoodon)
 Бутылконос (Hyperoodon ampullatus) 

 Семейство Дельфиновые (Delphinidae) 

 Род Sagmatias Тихоокеанский дельфин (Sagmatias obliquidens; син. Lagenorhynchus obliquidens) 

 Род Продельфины (Stenella)
 Полосатый продельфин (Stenella coeruleoalba) 

 Род Дельфины-белобочки (Delphinus)
 Дельфин-белобочка (Delphinus delphis)

 Род Афалины (Tursiops)
 Афалина (Tursiops truncatus)

 Род Короткоголовые дельфины (Lagenorhynchus)
 Беломордый дельфин (Lagenorhynchus albirostris) 

 Род Leucopleurus Атлантический белобокий дельфин (Leucopleurus acutus; син. Lagenorhynchus acutus)

 Род Серые дельфины (Grampus)
 Серый дельфин (Grampus griseus)

 Род Китовидные дельфины (Lissodelphis)
 Северный китовидный дельфин (Lissodelphis borealis) 

 Род Малые косатки (Pseudorca)
 Малая косатка (Pseudorca crassidens) 

 Род Косатки (Orcinus)
 Косатка (Orcinus orca)

 Род Гринды (Globicephala)
 Гринда, или шароголовый дельфин (Globicephala melas) 

 Семейство Морские свиньи (Phocoenidae) 
 Род Морские свиньи (Phocoena)
 Морская свинья (Phocoena phocoena; син. Phocoena relicta)

 Род Белокрылые морские свиньи (Phocoenoides)
 Белокрылая морская свинья (Phocoenoides dalli)

 Семейство Нарваловые (Monodontidae) 
 Род Белухи (Delphinapterus)
 Белуха или белый кит (Delphinapterus leucas)

 Род Нарвалы Monodon Нарвал, или единорог (Monodon monoceros)

 Семейство Оленевые (Cervidae) 

 Род Настоящие олени (Cervus)
 Пятнистый олень (Cervus nippon)
 Благородный олень (Cervus elaphus)

 Род Косули (Capreolus)
 Европейская косуля (Capreolus capreolus)
 Сибирская косуля (Capreolus pygargus)

 Род Северные олени (Rangifer)
 Северный олень (Rangifer tarandus)

 Род Лоси (Alces)
 Лось (Alces alces)

 Семейство Кабарговые (Moschidae) 
 Род Кабарги (Moschus)
 Кабарга (Moschus moschiferus)

 Семейство Полорогие (Bovidae) 

 Род Бизоны (Bison)
 Зубр (Bison bonasus)

 Род Дзерены (Procarpa)
 Дзерен (Procapra gutturosa; син. Gazella gutturosa)

 Род Сайги (Saiga)
 Сайга (Saiga tatarica)

 Род Серны (Rupicapra)
 Серна, или чёрный козёл (Rupicapra rupicapra)

 Род Горалы (Naemorhedus)
 Амурский горал (Nemorhaedus caudatus; ранее в составе Nemorhaedus goral) 

 Род Овцебыки (Ovibos)
 Овцебык, или мускусный бык (Ovibos moschatus)

 Род Горные козлы (Capra)
 Сибирский козёл (Capra sibirica)
 Безоаровый, или бородатый, козёл (Capra aegagrus)
 Кавказский, или каменный, козёл, или тур кавказский (Capra caucasica Дагестанский, или восточнокавказский, тур, или восточнокавказский козёл (Capra cylindricornis)

 Род Бараны (Ovis)
 Архар, или аргали, или горный баран (Ovis ammon)
 Снежный баран, или чубук (Ovis nivicola)  

 Род Газели (Gazella)
 Джейран (Gazella subgutturosa)

 Семейство Свиные (Suidae) 

 Род Кабаны — Sus
 Кабан (Sus scrofa)

 Отряд Непарнокопытные (Perissodactyla) 

 Семейство Лошадиные (Equidae) 
 Род Лошади (Equus)
 Дикая лошадь (Equus ferus)
 † Тарпан (Equus ferus ferus)
 † Лошадь Пржевальского (Equus ferus przewalskii), в дикой природе истреблена
 †Кулан (Equus hemionus), истреблён в Забайкалье в XVIII в.

 Отряд Хищные (Carnivora) 

 Семейство Кошачьи (Felidae) 

 Род Дальневосточные коты (Prionailurus)
 Дальневосточный кот (Prionailurus bengalensis euptilurus)

 Род Коты (Felis)
 Камышовый кот (Felis chaus)
 Степной кот (Felis lybica; син. Felis silvestris lybica)
 Кавказский лесной кот (Felis silvestris caucasica) — подвид лесной кошки, обитающий в горах Кавказа

 Род Манулы (Otocolobus)
 Манул, или палласов кот (Otocolobus manul)

 Род Рыси (Lynx)
 Обыкновенная рысь (Lynx lynx)

 Род Пантеры (Panthera)
 Амурский тигр (Panthera tigris altaica)
 Дальневосточный леопард (Panthera pardus orientalis)
 Переднеазиатский леопард (Panthera pardus ciscaucasica)
 Ирбис (Pantera uncia)

 Род Каракалы (Caracal)
 Каракал (Caracal caracal)

 Семейство Гиеновые (Hyaenidae) 
 Род Полосатые гиены (Hyaena)
 Полосатая гиена (Hyaena hyaena)

 Семейство Псовые (Canidae) 

 Род Енотовидные собаки (Nyctereutes)
 Енотовидная собака, или уссурийский енот, или мангут (Nyctereutes procyonoides)

 Род Волки (Canis)
 Волк (Canis lupus)
 Шакал, или чекалка (Canis aureus)

 Род Красные волки (Cuon)
 Красный волк (Cuon alpinus)

 Род Лисицы (Vulpes)
 Лисица обыкновенная (Vulpes vulpes)
 Корсак, или степная лисица (Vulpes corsac)
 Песец, или полярная лисица (Vulpes lagopus)

 Семейство Медвежьи (Ursidae) 

 Род Медведи (Ursus)
 Белый медведь (Ursus maritimus)
 Бурый медведь (Ursus arctos)
 Белогрудый, или гималайский, или чёрный, медведь (Ursus thibetanus)

 Семейство Ушастые тюлени (Otariidae) 
 Род Северные морские котики (Callorhinus)
 Морской котик, или северный морской котик (Callorhinus ursinus)

 Род Сивучи (Eumetopias)
 Сивуч (Eumetopias jubatus)

 Род Калифорнийские морские львы (Zalophus)
 † Zalophus japonicus Семейство Моржовые (Odobenidae) 

 Род Моржи (Odobenus)
 Морж (Odobenus rosmarus)

 Семейство Настоящие тюлени (Phocidae) 

 Род Морские зайцы (Erignathus)
 Морской заяц, или лахтак (Erignathus barbatus)

 Род Обыкновенные тюлени (Phoca)
 Обыкновенный, или островной, тюлень, или обыкновенная нерпа (Phoca vitulina)
 Ларга, или пёстрая нерпа (Phoca largha)
 Кольчатая нерпа, или кольчатый тюлень (Phoca hispida)

 Род Histriophoca Полосатый тюлень, или крылатка (Histriophoca fasciata; син. Phoca fasciata)

 Род Нерпы (Pusa)
 Каспийская нерпа, или каспийский тюлень (Pusa caspica; син. Phoca caspica)
 Гренландский тюлень, или лысун (Phoca groenlandica; син. Pagophilus groenlandicus)
 Байкальская нерпа (Pusa sibirica; син. Phoca sibirica)

 Род Длинномордые, или серые, тюлени (Halichoerus)
 Длинномордый, или серый, тюлень, или тевяк (Halichoerus grypus)

 Род Тюлени-хохлачи (Cystophora)
 Тюлень-хохлач (Cystophora cristata)

 Род Тюлени-монахи (Monachus)
 † Тюлень-монах (Monachus monachus)

 Семейство Куньи (Mustelidae) 
 Род Куницы (Martes)
 Харза (Martes flavigula)
 Каменная куница, или куница-белодушка (Martes foina)
 Лесная куница, или куница-желтодушка (Martes martes)
 Соболь (Martes zibellina)

 Род Ласки и хорьки (Mustela)
 Солонгой (Mustela altaica) 
 Ласка (Mustela nivalis)
 Горностай (Mustela erminea)
 Колонок (Mustela sibirica)
 Европейская норка (Mustela lutreola)
 Лесной, или чёрный, хорь (Mustela putorius)
 Степной, или светлый, хорь (Mustela eversmanii)

 Род Neogale Американская норка (Neogale vison; син. Mustela vison, Neovison vison)

 Род Перевязки (Vormela)
 Перевязка (Vormela peregusna)

 Род Росомахи (Gulo)
 Росомаха (Gulo gulo)

 Род Барсуки (Meles)
 Европейский барсук (Meles meles)
 Азиатский барсук (Meles leucurus)

 Род Выдры (Lutra)
 Речная выдра, или порешня (Lutra lutra)

 Род Каланы (Enhydra)
 Калан, или морская выдра, или морской бобр (Enhydra lutris)

 Семейство Енотовые (Procyonidae) 
 Род Еноты (Procyon)
 Енот-полоскун (Procyon lotor)

 См. также 
 Список пресмыкающихся, занесённых в Красную книгу России
 Эндемизм у млекопитающих

 Примечания 

 Комментарии 

 Источники 

 Литература 
 Соколов В. Е. Систематика млекопитающих, Том 1. М., 1973;
 Соколов В. Е. Систематика млекопитающих, Том 2. М., 1976;
 Соколов В. Е. Систематика млекопитающих, Том 3. М., 1979;
 Соколов В. Е. Редкие и исчезающие виды животных. Млекопитающие. 1986.
 Соколов В. Е.'' Млекопитающие (энциклопедический справочник из серии «Фауна мира»). 1990.

Ссылки 

 Mammal Species of the World
 Позвоночные животные России

Списки млекопитающих России